Torcy-le-Petit puede referirse a: 

 Torcy-le-Petit, comuna francesa situada en Aube.
 Torcy-le-Petit, comuna francesa situada en Sena Marítimo.